Le qualificazioni del singolare femminile dello  Sony Ericsson Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Kateryna Bondarenko (qualificata)
  Anne Keothavong (primo turno)
  Hsieh Su-wei (ultimo turno)
  Vera Duševina (qualificata)
  Varvara Lepchenko (ultimo turno)
  Aleksandra Panova (primo turno)
  Urszula Radwańska (qualificata)
  Ol'ga Govorcova (primo turno)
  Stéphanie Foretz Gacon (qualificata)
  Sloane Stephens (qualificata)
  Stéphanie Dubois (primo turno)
  Mandy Minella (ultimo turno)

 Patricia Mayr-Achleitner (primo turno)
 Edina Gallovits-Hall (primo turno)
 Nina Bratčikova (primo turno)
 Arantxa Rus (ultimo turno)
 Jamie Hampton (qualificata)
 Irina Falconi (primo turno)
 Anastasija Rodionova (ultimo turno)
 Kai-Chen Chang (ritirata, primo turno)
 Lara Arruabarrena-Vecino (primo turno)
 Eva Birnerová (qualificata)
 Alla Kudrjavceva (primo turno)
 Valerija Savinych (qualificata)

Qualificate

 Alizé Cornet
 Madison Keys
 Eva Birnerová
 Jamie Hampton
 Misaki Doi
 Urszula Radwańska

 Vera Duševina
 Kateryna Bondarenko
 Stéphanie Foretz Gacon
 Valerija Savinych
 Sloane Stephens
<li> Melinda Czink

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

5ª sezione

6ª sezione

7ª sezione

8ª sezione

9ª sezione

10ª sezione

11ª sezione

12ª sezione

Note 
 

Sony Ericsson Open 2012
WTA Tour 2012